Натуральне число 1488
 1488 рік до нашої ери
 1488 рік нашої ери
 14/88 — кодове гасло у неонацистів